Kastaniés kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kastaniés, Nomós Évrou, 
 Kastaniés (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar